Jméno a příjmení Sebastian Aho má více nositelů:
 Sebastian Aho (1996) (* 1996) – švédský lední hokejista
 Sebastian Aho (1997) (* 1997) – finský lední hokejista